Theobroma pode ser:

Theobroma, município de Rondônia
Theobroma (género), gênero botânico
Theobroma grandiflorum, o cupuaçu
Theobroma cacao, o cacau

Desambiguação